Врховац () — сербская и хорватская фамилия. Известные носители:

 Врховац, Александр (род. 1972) — боснийский футболист, полузащитник.
 Врховац, Максимилиан (1752—1827) — хорватский религиозный деятель, епископ Загреба.

См. также 
 Врховец, Иосип — югославский хорватский государственный деятель, секретарь ЦК Союза коммунистов Хорватии (1983—1984), министр иностранных дел Югославии (1978—1982).